Ранчо Гарибај има више значења:

 Ранчо Гарибај (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гарибај (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гарибај, Гвамилпас (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику